La leggenda di Narayama – film di Keisuke Kinoshita, noto a livello internazionale come La ballata di Narayama
La ballata di Narayama – film di Shōhei Imamura, remake del precedente